Le nom de « Marguerite de Parme » se réfère principalement à deux personnes :
 Marguerite de Parme (1522-1586), duchesse de Parme et de Plaisance et fille naturelle de Charles Quint ;
 Marguerite de Parme (1847-1893), « duchesse de Madrid », fille du duc de Parme Charles III et épouse du prétendant légitimiste « Charles XI ».

Ce nom peut également désigner :
 Marguerite de Bourbon-Parme (1972), fille de Charles-Hugues de Bourbon-Parme et d’Irène des Pays-Bas.

Homonymie dynastique